Augusta Amalia Ludovica de Baviera (en alemán: Auguste Amalia Ludovika von Bayern; Estrasburgo, 21 de junio de 1788-Múnich, 13 de mayo de 1851) fue una princesa de Baviera. Fue por matrimonio virreina de Italia, duquesa de Leuchtenberg, y princesa de Eichstätt.

Biografía 

Augusta era la hija mayor del rey Maximiliano I de Baviera (1756-1825) y de su primera esposa, la princesa Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt (1765-1796), hija del príncipe Jorge Guillermo de Hesse-Darmstadt y de su esposa, la princesa María Luisa Albertina de Leiningen-Falkenburg-Dagsburg. Ella creció en la época de las guerras napoleónicas.

Augusta ya estaba comprometida al futuro Carlos II de Baden, gran duque de Baden, pero el emperador Napoleón I estaba dispuesto a hacer a su padre rey de Baviera y exigió, a cambio, el matrimonio de Augusta con su hijastro, Eugenio de Beauharnais, virrey de Italia.

Tras la aprobación de Maximiliano, este fue proclamado rey de Baviera el 1 de enero de 1806. Augusta resistió, hizo un mohín y cayó en una inconsciencia prolongada. Todo ello fue en vano, pues tuvo que someterse. La ceremonia civil se celebró en la Galería Verde en la Residencia de Múnich.

La princesa Augusta se casó el 14 de enero de 1806 en Múnich, con el virrey italiano Eugenio de Beauharnais (1781-1824), hijo del vizconde Alejandro de Beauharnais y de su esposa, la ex emperatriz Josefina de Francia. Napoleón asistió a la ceremonia, en la que se mostró en su mejor momento y se encontraba en un estado de ánimo exuberante.

A pesar del principio del compromiso, su matrimonio con Eugenio de Beauharnais se convirtió en un enlace por amor, porque se enamoraron uno del otro nada más verse (según todas las fuentes de la época).

La pareja tuvo siete hijos:

 Josefina (1807-1876), reina consorte de Óscar I de Suecia y Noruega, hijo de un antiguo amor de Napoleón, Désirée Clary, y de su marido, el mariscal Bernadotte. Estos accedieron al trono en 1818, como Carlos XIV Juan -en Suecia- y Carlos III Juan -en Noruega-, y ella como reina Desideria. Al fallecimiento del rey en 1844, le sucedió Óscar I.
 Eugenia (1808-1847), casada en 1826 con Constantino, príncipe de Hohenzollern-Hechingen.
 Augusto (1810-1835), casado con la reina María II de Portugal.
 Amelia (1812-1873), casada con Pedro I de Brasil (padre de la reina María II de Portugal); convertida en emperatriz del Brasil. 
 Teodolinda (1814-1857), casada en 1841 con el duque Guillermo I de Urach.
 Carolina (1816).
 Maximiliano (1817-1852), casado con María Nikolaievna, gran duquesa de Rusia, hija del zar Nicolás I de Rusia.

Órdenes 

 Orden de Santa Isabel (Electorado del Palatinado)
 20 de enero de 1831-13 de mayo de 1851: Gran maestre.
1789: Dama.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Marita A. Panzer: Wittelsbacherinnen. Fürstentöchter einer europäischen Dynastie. Pustet, Regensburg 2012, ISBN 978-3-7917-2419-5, S. 147–159.
 Armin Schroll: Prinzessin Auguste Amalie von Bayern (1788–1851). Eine Biographie aus napoleonischer Zeit. Meidenbauer, München 2010, ISBN 978-3-89975-725-5.

Enlaces externos 

Duquesas en Baviera
Casa de Beauharnais
Princesas de Baviera del siglo XVIII (casa de Wittelsbach)
Grandes maestres de la Orden de Santa Isabel
Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Estrasburgo
Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Duquesas consortes de la casa de Wittelsbach
Fallecidos en Múnich